In 2007 werd de Copa FPF, die gezien wordt als de achtste editie van de Copa Paulista de Futebol, gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale reeksen. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 14 juli tot 25 november. Juventus werd kampioen en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2008. Vicekampioen Linense plaatste zich voor de Campeonato Brasileiro Série C 2008. Juventus plaatste zich ook voor de Recopa Sul-Brasileira 2007.

Eerste fase

Groep 1

 (1) Mirassol kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler en liep zo de kwalificatie voor de tweede fase mis.

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Derde fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de groepsfase door.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Braziliaans competitievoetbal 2007